Albustin ist der Familienname folgender Personen:

Karin Albustin (* nach 1968), österreichische Tischtennisspielerin
Thorsten Albustin (* 1974), deutscher Fußballtorhüter und Trainer